

Toponyme 
 Kronenberg, village néerlandais de la commune de Horst aan de Maas

Patronyme 
 Danielle Kronenberg (née en 19??), actrice britannique.
 Leopold Stanisław Kronenberg (1812-1878), financier, industriel, leader économique et politique polonais
 Romain Kronenberg (1975-), vidéaste, plasticien, compositeur, guitariste et créateur de son français

Voir aussi 
 David Cronenberg, le réalisateur, acteur, producteur, scénariste canadien

Homonymie de patronyme